Die United Jersey Bank Classic 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Mahwah. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 12. bis 18. August 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Mahwah